Алексей Алексеевич Горяйнов:
 Горяйнов, Алексей Алексеевич (1744—1826) — Вологодский губернатор.
 Горяйнов, Алексей Алексеевич (1794—1866) — камергер Высочайшего двора, тайный советник.
 Горяйнов, Алексей Алексеевич (1840—1917) — генерал от кавалерии, пензенский губернатор.